Ahrensburger Straße ist der Name folgender Straßen:
Ahrensburger Straße (Hamburg)
Ahrensburger Straße (Hammoor)
Ahrensburger Straße (Hannover)